Nozomu Kato - um futebolista do Japão que joga atualmente no Shonan Bellmare.
Nozomu Sasaki - uma Seiyū do Japão.
Kimi ga Nozomu Eien - um jogo hentai japonês.
Desambiguação